

Persone
 Gō Hatano – calciatore giapponese
 Hatano Hideharu – daimyō giapponese
 Morio Hatano – regista, animatore e sceneggiatore giapponese

Altro
 Clan Hatano – clan del Giappone feudale